Марія Кириленко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кіміко Дате.Кіміко Дате виграла титул, перемігши у фіналі Анабель Медіну Гаррігес з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= А Павлюченкова
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Гейнс
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Дз Намігата
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ю Чжань
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Кутузова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= K-C Chang
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А-Л Гренефельд
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= С Кирстя
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=3
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= С Баммер
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К Макарова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Рибарикова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Бріанті
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= M Yoo
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Шонессі
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Петкович
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= А Павлюченкова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ю Чжань
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= K-C Chang
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А-Л Гренефельд
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= С Баммер
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= М Рибарикова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Шонессі
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ю Чжань
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А-Л Гренефельд
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=7
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М Рибарикова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{Nowrap| А Медіна Гаррігес}}
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= А-Л Гренефельд
| RD4-score01-1=6'''
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2009
Hansol Korea Open